De Grand Prix-wegrace van Catalonië 2013 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2013. De race werd verreden op 16 juni 2013 op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona, Spanje.

Uitslag

MotoGP 
Na de derde vrije training werd Hiroshi Aoyama vervangen door Javier del Amor.

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2013
Catalonië